Langen kan syfta på:

Geografi

Antarktis 

 Langen (sjö i Antarktis),

Polen

Langen – en by i Połczyn-Zdrójs kommun i Västpommerns vojvodskap, se Łęgi

Tyskland 

 Langen (Hessen) – en stad i Hessen
 Langen, Geestland – tidigare kommun i Niedersachsen
 Langen, Emsland – kommun, Landkreis Emsland, Niedersachsen